Pressel steht für:

 Pressel, ein Ortsteil der Gemeinde Laußig im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 An vielen Urkunden des Mittelalters wurden, häufig mithilfe einer Plica, als Pressel bezeichnete Pergamentstreifen angebracht, um eines oder mehrere Siegel an der Urkunde zu befestigen.

Pressel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pressel (1830–1910), Ulmer Lokalhistoriker
 Gerrit Pressel (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Gustav Pressel (1827–1890), deutscher Komponist
 Jakob Michael Pressel (1742–1805), deutscher Medailleur, Siegelschneider und Kupferstecher
 Johann Gottfried Pressel, Dekan in Tübingen, Vater von Wilhelm (Hebraist), Theodor, Paul, Gustav und Friedrich P.
 Konrad Viktor Pressel (1857–1929), Schweizer Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Morgan Pressel (* 1988), US-amerikanische Golferin
 Paul Pressel (1824–1898), deutscher Theologe 
 Theodor Pressel (1819–1877), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker (Reformationsgeschichte)